

Geografia 
Tira – città d'Israele
Tira – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nel Texas

Persone 
Maurizio Tira – accademico italiano
Olia Tira – cantante moldava

Altro 
Tira – prodotto gastronomico ligure
Tira – gruppo etnico sudanese
Tira – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur

Altri progetti